Balears:
 Església de Sant Nicolau (Palma), església de Palma (Mallorca)
 Església de Sant Nicolau (Felanitx), església de Cas Concos des Cavaller (Felanitx)
 Catalunya:
 Sant Nicolau d'Andaní, petita església ubicada al nucli agregat d'Andaní (Alfarràs).
 Sant Nicolau de Freixe o Sant Nicolau del Tretzè, església romànica construïda en dues fases, entre el  i el 
 Sant Nicolau de Girona, capella romànica de la ciutat de Girona que data del segle XII
 Sant Nicolau (l'Ametlla del Vallès), ermita dins del terme municipal de l'Ametlla del Vallès
 Capella de Sant Nicolau, ermita del rodal de Sabadell
 Sant Nicolau de Malgrat, església neoclàssica a Malgrat de Mar (Maresme)
 Sant Nicolau de Boí, ermita d'una sola nau i absis del terme de la Vall de Boí (Pallars)
Sant Nicolau de Bellpuig, església de Bellpuig (Urgell)
 País Valencià:
 Església de Sant Nicolau (Gandia), església del Grau de Gandia
 Església de Sant Nicolau (València), església del barri de la Seu de València, l'Horta, al País Valencià
 Cocatedral de Sant Nicolau de Bari, seu catedralícia de la diòcesi d'Oriola-Alacant
 Resta del món:
 Església de Sant Nicolau (Amsterdam), temple catòlic al centre d'Amsterdam (Països Baixos)
 Església de Sant Nicolau (Berlín), antiga església a Berlín (Alemanya)
 Església de Sant Nicolau (Budeşti), església a Budeşti (Romania)
 Església de Sant Nicolau (Leipzig), antiga església a Leipzig (Alemanya)
 Església de Sant Nicolau (Lemgo), Església a Lemgo (Alemanya)
 Església de Sant Nicolau (Londres), església a Chiswick (Londres, Anglaterra)
 Església de Sant Nicolau (Örebro), església del  a Örebro (Suècia)
 Església de Sant Nicolau (Palmi), església a Palmi (Italia)
 Església de Sant Nicolau (Probota), església a Probota (Moldàvia)
 Església de Sant Nicolau (Făgăraș), església a Făgăraș (Romania) 
 Església de Sant Nicolau (Brașov), església a Brașov (Romania)